Bellingham puede referirse a:

Lugares

Estados Unidos
 Bellingham (Washington)
 Bellingham (Massachusetts)
 Bellingham (Minnesota)

Reino Unido
Bellingham, Northumberland

Personas
 Jude Bellingham (2003- ), futbolista británico.
 Rebecca Bellingham